Sankt Erik ist der Name
 für den schwedischen König Erik IX. (um 1120–1160)
 ein Schiff, siehe Sankt Erik (Schiff)